Hartweg ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Theodor Hartweg (1812–1871), deutscher Botaniker
 Niklas Hartweg (* 2000), Schweizer Biathlet